La Vergne (Charente-Maritime), een gemeente in Frankrijk
 La Vergne (Tennessee), een plaats in Tennessee, Verenigde Staten